Тег, те́ги (иногда тэг,  — именованная метка, читается ; более правильное название — дескриптор). В SGML (HTML, WML, AmigaGuide, языках семейства XML) — элемент языка разметки гипертекста. Текст, содержащийся между начальным и конечным тегом, отображается и размещается в соответствии со свойствами, указанными в начальном теге.

Например, текст Википедии, заключённый между начальным тегом <small> и конечным тегом </small> (от ), отображается с меньшим размером, чем основной текст: Это маленький текст, а текст между тегами <big> и </big> отображается с большим размером: А это — большой.

Синтаксис тегов 
Обычно используются парные теги — открывающий, или начальный, и закрывающий, или конечный. Возможно также применение одиночного тега. Например, тег отступа абзаца может оформлять абзац между тегами <p> и </p>, а может в одиночной форме до следующего первого попавшегося тега <p>.

Тег с пустым текстом: <HR></HR> вставляет разрыв текста без сохранения отступов, можно также использовать специальную форму записи тега — <HR/>.

Набор и рекомендуемые интерпретации тегов определены организацией W3C.

В SGML можно назначать другие символы для обрамления тега (например, фигурные скобки), но в некоторых подмножествах этого языка (например, HTML и XML) такая возможность отсутствует.

Кроме того, существуют разные системы языков-подмножеств с меньшими возможностями. Например, на веб-форумах и досках объявлений используется язык разметки BBCode, теги которого ограничиваются символами квадратных скобок: [ ].

Например, [url="http://ru.wikipedia.org"]Русская Википедия[/url] — ссылка на языке BBCode, указывающая на страницу русской Википедии.

Теги и элементы 
Весь текст, заключённый между начальным и конечным тегом, включая и сами эти теги, называется элементом. Сам же текст между тегами — содержанием элемента. Содержание элемента может включать в себя любой текст, в том числе и другие элементы.

Атрибуты 
У тега могут быть свойства, называемые атрибутами, дающие дополнительные возможности форматирования текста. Они записываются в виде сочетания: имя атрибута-значения, причём текстовые значения заключаются в кавычки.

Например, можно выделить фрагмент текста определённым шрифтом, используя тег <font> и указав в этом теге название шрифта и желаемый размер:  <font face="Times, Arial, Courier" size=4> оформляемый текст </font>.

Тип элемента документа 
Имя тега определяет тип элемента. В HTML имя тега определяет лишь правило разметки, так, имя тега «i» (например <i> Курсивный текст</i>) определяет, что между тегами расположен текст, который следует отображать в браузере в курсивном начертании. XML представляет собой более гибкий стандарт. Имена тегов в нём не регламентируются жёстко: пользователи могут вводить и использовать для своих нужд новые теги (см. XML).Например, мы сами для себя можем определить, что элементом с именем тега «person» мы определяем тип этого XML элемента, как фамилия имя и отчество. И скажем, год рождения, как часть информации по данному человеку:

 XML: <person>Иванов Иван Иванович  <year>1984</year></person> Можно даже задать дополнительно в таблицах CSS, что все теги <person> будут определённого цвета.
 HTML: <div name="person"> Иванов Иван Иванович, 1984 </div> Тут уже нет возможности сформировать элемент документа для анализа текста, но оформить можно.

Таким образом, HTML представляет собой неструктурированный текст, а XML — документ с иерархической структурой, что даёт возможность обработки документа: трансформацию данных, поиск нужных элементов документа и т. д.

Структура элемента 
В SGML и основанных на нём языках (HTML версий 2—4.01, языки семейства XML и т. д.) элементы должны быть строго вложенными друг в друга, «перехлёст» элементов недопустим:
 неправильно: <a><b></a></b>
 правильно: <person><i>Имя Фамилия</i></person>
Распространённое заблуждение, что SGML и HTML разрешают «перехлёст» элементов, основано на нарушающем стандарты поведении старых версий браузеров, пытавшихся «исправлять» ошибки разметки по собственным алгоритмам.

Однако SGML (и HTML) допускают применение ряда сокращённых синтаксических конструкций, в том числе необязательные (опциональные) закрывающие и даже открывающие теги (автоматически достраиваемые при разборе документа на основе указанной схемы документа и текущего контекста). В XML, напротив, все теги должны быть открыты и закрыты явным образом, что значительно упрощает алгоритм его разбора и снижает требования к аппаратному обеспечению для него.

См. также 
 Язык разметки
 Элементы HTML

Ссылки 
 Веб-дизайн. Терминология и технологии Интернета. Что такое тег (тэг)

Примечания 

Языки разметки